

Населені пункти та їхні частини

 Гузд — гміна в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Ґузд — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґузд — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Ґузд — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґузд — село в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґузд — село в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґузд — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґузд — село в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґузд — частина села Боркі в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства

Примітки